YWR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di White River (Ontario) (Canada)
 ywr – codice ISO 639-3 della lingua yawuru